Zjedzeni żywcem (film 1977)
 Zjedzeni żywcem (film 1980)